Osoby noszące nazwisko Bakradze:
 Dawit Bakradze (1912–1977) – radziecki i gruziński wojskowy
 Dawit Bakradze (ur. 1972) – gruziński polityk
 Konstantin Bakradze (1898–1970) – gruziński filozof
 Walerian Bakradze (1901–1971) – radziecki i gruziński polityk
 Zachari Bakradze (1868–1938) – gruziński wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego